Кузнецово — деревня в Тямшанской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на побережье реки Великая, в 14 км к юго-западу от города Пскова и в 9 км к юго-востоку от деревни Тямша. Западнее расположена деревня Покрутище, а восточнее — Выбуты.

Население

Примечания 

Населённые пункты Псковского района